Olaszország
Alagna, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Alagna Valsesia, település Olaszországban, Vercelli megyében

Más
(260508) Alagna, kisbolygó